Хоакин Колом Барруфет (; род. , Андорра-ла-Велья, Андорра) — андоррский и испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Жирона».

Биография 
До перехода в УНИКС в 2015 году играл только в Испании — в «Сарагосе», «Фуэнлабраде», «Бильбао».

На юношеском уровне был бронзовым призёром чемпионатов Европы (до 18 лет) в 2006 году и (до 20 лет) в 2008 году в составе сборной Испании.

Чемпион мира 2019 года в составе национальной сборной Испании.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата России: 2015/2016

Сборная Испании 
  Чемпион мира: 2019
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 20 лет): 2008
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Единой лиги ВТБ
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте ACB

Баскетболисты Андорры
Баскетболисты Испании
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Оспиталет»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Бахчешехир Колежи»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Жирона»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу